Noční hlídka může být:
 hlídka (stráž) působící na noční směně
 noční hlídka (jednotka času) – rozdělení noci (doby od západu do východu slunce) podle doby střídání stráží na první až třetí nebo první až čtvrtou noční hlídku, užívané starověkými Římany a Řeky a též v biblických textech (např. Mt 14,25 a Lk 12,38)
 Noční hlídka (obraz) – obraz od Rembrandta van Rijn
 Noční hlídka (Terry Pratchett) – kniha Terryho Pratchetta ze série Úžasná Zeměplocha
 název části původní Ankh-morporské Městské hlídky
 Noční hlídka (Sergej Lukjaněnko) – kniha Sergeje Lukjaněnka
 Noční hlídka (úřad) – úřad v sáze o hlídkách od Sergeje Lukjaněnka
 Noční hlídka (film) – film na motivy stejnojmenné knihy Sergeje Lukjaněnka 
 Noční hlídka (Babylon 5) – organizace ze seriálu Babylon 5
 Noční hlídka (Západozemí) – strážci světa na jih od Zdi před Bílými chodci z knižní ságy Písně ledu a ohně

Související články 
 Denní hlídka